Сябуяха — название рек в России:

 Сябуяха (приток Нерояхи) — в Ямало-Ненецком АО.
 Сябуяха (приток Хадуттэ) — в Ямало-Ненецком АО.
 Сябуяха (приток Тобыша) — в Республике Коми.